Stilo puede referirse a:
 Stilo, localidad italiana de la  provincia de Reggio Calabria.
 Stilo, varilla o punzón para escribir sobre arcilla o tablilla encerada.
 Stilo, automóvil compacto realizado por la italiana Fiat.